Джейсон Ясперс (,  8 квітня 1981, Тандер-Бей, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, грає на позиції центрального нападника.

Кар'єра 
Джейсон три сезони відіграв за «Садбері Вулвс» (ОХЛ). У драфті НХЛ 1999 був обраний  під 71 номером клубом Фінікс Койотс. Більшість матчів провів у АХЛ виступаючи за клуби «Спрінгфілд Фелконс» та «Юта Гріззліс». 

З сезону 2006/07 виступаєза німецькі клуби ДЕЛ, зокрема Адлер Мангейм, Кельнер Гайє, Томас Сабо Айс Тайгерс Нюрнберг та «Ізерлон Рустерс».

Нагороди та досягнення 
 2000 — друга команда усіх зірок ОХЛ
 2001 — бронзовий медаліст молодіжного чемпіонату світу в складі збірної Канади
 2007 — чемпіон Німеччини в складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на eliteprospects  
Профіль на legendsofhockey  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Уродженці Тандер-Бея